Eken kan syfta på:
Eken – smeknamn på Stockholm
Ekens skärgård – norra delen av Kållands skärgårdar i Vänern
Stora och lilla Eken – två öar i Vänern i Ekens skärgård
Eken (hållplats) – en hållplats på museijärnvägen Gotlands Hesselby Jernväg

Personer
Cecilie Eken (1970–), dansk författare

Se även
Ek (olika betydelser)